Хандала — название населённых пунктов:

Россия 
 Хандала — улус в Кабанском районе Бурятии.
 Хандала — село в Тасеевском районе Красноярского края.